Caius Octavius Vindex est un homme politique de l'Empire romain.

Biographie 
Il est consul suffect en juillet 184.

Consul de l'Empire romain
Date de décès incertaine (IIIe siècle)